Domaratius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Samuel Domaratius (1758–1841), deutscher Musikdirektor und Organist
 Karl Friedrich Domaratius (1767–1845), deutscher Theaterschauspieler, -direktor und Schriftsteller